Kristina Bojanović (Podgorica, 1984) jeste filozof, saradnica na Katedri za filozofiju Filozofskog fakulteta u Nikšiću.

Biografija 
Završila je program alternativnih Ženskih studija u Kotoru (2005. godine), gde je kasnije kao gostujući predavač držala kurseve iz feminističke epistemologije i metodologije. 

Magistrant je na Studijama roda i politike Fakulteta političkih nauka u Beogradu. 

Polaznica je niza regionalnih kurseva, seminara iz oblasti mirovne i rodne problematike, kao i učesnica više filozofskih škola i konferencija. 

Direktorka je Međunarodne Filozofske škole Noema, te urednica programa Fil(m)ozofija (večeri filma i filozofije). Izvršna je direktorka nevladine organizacije Ženska soba koja se bavi unapređivanjem feminističke teorije i prakse, te otkrivanjem i afirmacijom stare i kreiranjem nove ženske istorije. 

Bavi se savremenom francuskom filozofijom i feminističkom teorijom. Služi se francuskim, engleskim, starogrčkim i latinskim jezikom i bavi se prevođenjem filozofskih tekstova i knjiga. Njeni radovi i prevodi objavljivani su u više časopisa i zbornika (Smisao, Luča, Ars, Projectis, Studentski Tribune...), kao i u publikacijama Centra za nenasilnu akciju (Beograd/Sarajevo) i Postjugoslavenske Mirovne akademije (Sarajevo).

Dela 
U okviru svog prevodilačkog rada sa francuskog jezika prevela je knjige:
 Remi Brag, Mudrost svijeta. 2012. Novi Sad: Akademska knjiga
 Moris Merlo-Ponti. Vidljivo i nevidljivo. 2012. Novi Sad: Akademska knjiga
 Kenten Mejasu, Poslije konačnosti. Ogled o nužnosti kontingencije. 2014. Podgorica: Društvo filozofa Crne Gore, Matica srpska – Društvo članova u Crnoj Gori

Priredila je zbornike radova:
 Slike mišljenja Žila Deleza. 2011. Nikšić: Društvo filozofa Crne Gore
 Sloboda, nasilje, identitet. 2012. Podgorica: Matica srpska – Društvo članova u Crnoj Gori

Monografije

Bojanović, Kristina. Trag Druge. Pojam ženskog u filozofiji Emanuela Levinasa, CID, Podgorica 2022.

Radovi objavljeni u časopisima i zbornicima

Bojanović, Kristina. »Vojna kot suspenz moralnosti: Lévinas in literatura holokavsta«, Primerjalna književnost 45.2 (2022), 37-52.

Bojanović, Kristina. »Etičko razumijevanje erosa u filozofiji Emanuela Levinasa«, AM Journal of Art and Media Studies 11 (2016), 11-22.

Bojanović, Kristina. »Agir femme/parler femme: o jeziku i jezikom polne razlike«, Genero: časopis za feminističku teoriju i studije kulture 22 (2018), 59-70.

Bojanović, Kristina; Gudović, Milosav. „Trag (u doba kuge). Kapljice o neumnim danima“, Kritika: časopis za filozofiju i teoriju društva 2 (2020), 389-402.

Bojanović, Kristina. „From aesthetical towards ethical: myth and metaphor as mode of narrative in Levinas“, SAJ - Serbian Architectural Journal 2 (2017), 171-178.

Bojanović, Kristina. „Derida i Levinas: susret sa (ne)mogućim“, Glasnik Odjeljenja humanističkih nauka, CANU, 7/2021, 205-218.

Bojanović, Kristina. „Etično stanovanje: most između jeste i treba“, Glasnik Odjeljenja društvenih nauka, CANU, 25/2021, 225-236.

Bojanović Kristina. „Aporije građanskog identiteta“, Mirovna Akademija, Sarajevo. https://www.mirovna-akademija.org/rma/ba/bosanski-hrvatski- gradanskog-identiteta

Bojanović, Kristina; Gudović, Milosav. „Sled (v času) kuge. Kapljice o ne(-)umnih dneh”, Zbornik Proti epidemiji enoumja. Humanistični pogledi na koronakrizo, Kud Logos, Ljubljana 2021, 181-201.

Bojanović Kristina. “Tijelo, Delez”, Zbornik radova Filozofija etosa, Srpsko filozofsko društvo, Beograd 2018, 99-108.

Saopštenja na kongresima, simpozijumima i seminarima

Bojanović, Kristina. „Humanitet na tragu Druge“, Međunarodna konferencija Rodna ravnopravnost na univerzitetima: teorijske perspektive, institucionalno djelovanje i društveni angažman, Banjaluka, maj 2022.

Bojanović Kristina. „Podzemni čovjek i ovozemaljska tjeskoba“, Međunarodni naučni simpozijum Dva stoleća Dostojevskog, Filozofski fakultet, Ljubljana, Slovenija, novembar 2021.

Bojanović, Kristina. „Rat kao suspenzija moralnosti: pogled Emanuela Levinasa“, Međunarodni naučni skup Književnost i rat: problemi, tekstovi, konteksti, Filozofski fakultet, Ljubljana, Slovenija, septembar 2021.

Bojanović, Kristina. „Etično stanovanje – most između jeste i treba“, Letnja škola Transdisciplinarne humanistike, Fakultet za medije i komunikaciju, Beograd, septembar 2019.

Bojanović, Kristina. „Why language of sexual difference is still important?“, Internacionalni kongres estetike, okrugli sto Feminism, gender, race in global world, Arhitektonski fakultet, Beograd, jul 2019.

Bojanović, Kristina. „Delez, različitom slikom“, Međunarodna filozofska konferencija Žil Delez – Slike i Razlike, Filozofski fakultet Nikšić, decembar 2010.

Bojanović, Kristina, “Feministička kritika Levinasa”, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd, mart 2019.

Bojanović, Kristina. „Bivanje prevoditeljkom“. Seminar o knjizi Lis Irigare Etika polne razlike, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd, mart 2019.

Bojanović, Kristina. „Medijska etika“, seminar Monitoring medija, Ženska akcija, Nikšić, novembar 2018.

Bojanović, Kristina. „Agir-femme/parler femme“, Konferencija „Neko je rekao feminizam?“, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd, februar 2018.

Bojanović, Kristina. „Jezik(om) polne razlike“, Naučni skup Upotreba rodno osjetljivog jezika u Crnoj Gori, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, septembar 2017.

Bojanović, Kristina. „O etičkim aspektima prevođenja“. Seminar o knjizi Gi Metana Rusija-Zapad: Hiljadu godina rata, Beogradski sajam knjiga, oktobar 2017.

Bojanović, Kristina. „Koreografije Žaka Deride“, FIAT, Podgorica, septembar 2016.

Bojanović, Kristina. „Predstavljanje žena u medijima“, panel Digitalno nasilje nad ženama, Ženska soba, Podgorica, februar 2015.

Bojanović Kristina. „Feministička epistemologija“, VIII Festival ženske umjetnosti i aktivizma, Sarajevo, septembar 2013.

Bojanović, Kristina. „O filozofskoj odgovornosti“. Filozofski susreti, tema: Inteligencija između poziva i odgovornosti, Topola, Srbija, jul 2011.

Stručna uređivačka djelatnost

Bojanović, Kristina (ur.). Zbornik radova Sloboda, nasilje, identitet, Matica srpska – Društvo članova u Crnoj Gori, Nikšić 2012.

Bojanović, Kristina (ur.). Zbornik radova Slike mišljenja Žila Deleza, Društvo filosofa Crne Gore, Nikšić 2011.

Priručnici

Bojanović, Kristina; Adžić, Marina; Striković, Slavica. Priručnik Posao za najranjivije grupe žena, Ženska akcija, Nikšić 2020.

Bojanović, Kristina; Vlahović Andrijašević Mirjana; Adžić, Marina. Priručnik Lokalni mediji protiv diskriminacije, Ženska akcija, Nikšić 2018.

Reference 

Рођени 1984.
Подгоричани